Emilio Pizzi (1862–1940), compositor italià
 Nilla Pizzi (1919–2011), cantant italiana
 Gabrielle Pizzi (1940–2004), marxant d'art italià
 Juan Antonio Pizzi (n. 1968), jugador de futbol argentí
 Pier Luigi Pizzi (n. 1930), director d'òpera i dissenyador italià
 Luís Miguel Afonso Fernandes "Pizzi" (n. 1989) futbolista portuguès